Palmeri ist der Familienname folgender Personen:
 Frankie Palmeri (* 1986), US-amerikanischer Sänger
 Martín Palmeri (* 1965), argentinischer Komponist und Dirigent
 Niccolò Palmeri (1778–1837), italienischer Ökonom, Historiker und Politiker

Siehe auch:
 Palmieri